Ну, погоди! (выпуск 2) — второй мультипликационный фильм из серии «Ну, погоди!».

Сюжет 
Волк гуляет по городскому парку и поёт песни под аккомпанемент своей гитары. Однако его заглушает своей игрой на барабане проходящий мимо Заяц. Волк продолжает свои попытки поймать его: заводит в безлюдное место, отбирает у Кота-фокусника его цилиндр, чтобы по его примеру вытащить Зайца; садится с ним в один самолёт-аттракцион, заходит с ним в комнату смеха. Однако в итоге хищник попадает лишь в курьёзные ситуации: проглатывает воздушный шарик и поднимается в воздух; достаёт из цилиндра одни только ленты, выпадает из самолёта-аттракциона, разбивает зеркала в комнате смеха из-за выключенного Зайцем света.

Наконец на летней эстраде Волку всё-таки удаётся поймать добычу. Однако, чтобы не вызвать подозрений у зрителей, хищник танцует с Зайцем танго. По окончании номера за занавесом Волк наконец готовится схватить Зайца. Однако тот прищемляет ему хвост крышкой рояля и убегает.

Создатели

Музыка 
Бо́льшая часть музыки к мультфильму была специально написана и сыграна Александром Зацепиным и Георгием Гараняном. Вячеслав Котёночкин, находясь в квартире первого, описывал их работу над записыванием танго так: «Смотрю, Гаранян берётся за саксофон, Зацепин садится за ударные инструменты. Сыграли вдвоём танго, потом прослушали. Так вдвоём они повторили то же самое на других инструментах, накладывая запись на запись. Прослушают и снова играют. У меня на глазах, в крохотной квартире Зацепина, где и повернуться нельзя, два блестящих музыканта у меня на глазах изобразили оркестр. Великолепный джаз-оркестр».

В мультфильме звучат две музыкальные композиции:
 «Чёртово колесо» (музыка — Арно Бабаджанян, слова — Евгений Евтушенко) — Муслим Магомаев, «ВИО-66» под управлением Юрия Саульского и струнная группа Большого симфонического оркестра Гостелерадио;
 «» (немецкая народная песня) — секстет Хази Остервальда (Швейцария).
По словам Александра Курляндского: «„Чёртово колесо“ Котёночкин включил в фильм, не заручившись предварительно разрешением певца, поэтому боялся встретиться с ним. И вдруг неожиданно увидел Магомаева в ресторане Дома кино. Муслим попросил подойти к столику. Слава подумал: „Сейчас начнётся…“ Но Магомаев, узнав, что Котёночкин включил его песню в „Ну, погоди!“, выставил… бутылку коньяка». Мелодию «Der treue Husar» (), привезённую из Западной Германии, Вячеславу Котёночкину предложил соавтор сценария Аркадий Хайт. В итоге она была включена в мультфильм.

Также в мультфильме звучат отрывки песен: «Очи чёрные» (музыка — Флориан Герман и Адальдизо Феррарис, слова — Евгений Гребёнка) в исполнении Анатолия Папанова и «А нам всё равно» (музыка — Александр Зацепин, слова — Леонид Дербенёв) в исполнении Клары Румяновой.

Примечания

Ссылки 
 Кадры из фильма 
 Диафильм Ну, погоди! выпуск 2 

Рисованные мультфильмы СССР 1970 года
Ну, погоди!
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»